Augustiniánským klášterem v Brně může být myšlen:

 Augustiniánský klášter u kostela svatého Tomáše (Brno) – komplex budov, který byl klášterem augustiniánů před jeho zrušením roku 1783
 Starobrněnský klášter – aktuální sídlo augustiniánů, do kterého se po roce 1783 nastěhovali